La quatrième édition des championnats du monde de basket-ball 3×3, renommés coupe du monde de basket-ball 3×3 à compter de cette saison, se déroulent sous l'égide de la Fédération internationale de basket-ball au Parc des Chantiers de Nantes, en France, du 17 juin au .

La Serbie, tenante du titre, remporte sa troisième médaille d'or dans le tournoi masculin. Chez les femmes, la Russie remporte pour la première fois de son histoire la compétition.

Déroulement de la compétition 

Les 20 équipes sont réparties en quatre groupes de cinq. À la fin des matches de groupe, lorsque toutes les équipes ont joué contre leurs adversaires respectifs (4 matches), les deux premières équipes sont qualifiées pour les 1/4 de finale. Ainsi, un tournoi à élimination directe débute. Il n'y a pas de match de classement, seulement une petite finale pour attribuer la médaille de bronze.

Équipes qualifiées

Tournoi masculin

Phase de groupe

Tableau final

Tournoi féminin

Phase de groupe

Tableau final

Composition des équipes médaillées

Concours

Concours des meneuses 
Le concours des meneuses () est ouvert à une joueuse par équipe féminine. Durant un temps limite de 45 secondes, la joueuse doit effectuer un parcours sous forme de slalom avec passes sur des cibles et rentrer 2 tirs. Le score est le temps restant au chronomètre à la fin du parcours. Les quatre meilleures participantes sont qualifiées pour des demi-finales sur le même tracé mais en un contre un, de même pour la finale opposant les deux gagnantes.

Concours de dunks 
Le concours de dunks est réservé à des dunkeurs professionnels portant pour cette occasion le maillot de leur pays. Un premier tour avec 6 participants est organisé avec 2 dunks notés sur une échelle de 10 par les cinq membres du jury, mais seules les trois meilleures notes sont retenues. Les deux meilleurs performers s'affrontent en finale sur trois dunks.

Concours de tirs à trois points 
Le concours de tirs à trois points est ouvert à un membre de chaque équipe engagée dans les compétitions masculine et féminine. Dix tirs sont à prendre face au panier. Les deux meilleures femmes et les deux meilleurs hommes après le premier tour sont qualifiés pour la finale.

Sources

Liens externes 
  Site officiel

2017
Basket-ball 3×3
Basket-ball 3×3 2017
Monde 3×3 2017
Basket-ball en France en 2017
Sport en France en juin 2017
Événement sportif à Nantes